Kläden kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Kläden, Arendsee – ort, Arendsee, Sachsen-Anhalt, 
 Kläden, Bismark – ort,  Bismark (Altmark), Sachsen-Anhalt,